

Geografia
 Alpe di Poti – complesso montuoso nei pressi di Arezzo, in Toscana
 Poti – città portuale della Georgia

Persone
 Damiano Potì (1934) – politico italiano
 Giorgio Poti, in arte Giorgio Poi (1986) – cantautore, musicista e produttore discografico italiano
 Tom Poti, propr. Thomas Emilio Poti (1977) – ex hockeista su ghiaccio statunitense

Altro
 Classe Poti – imbarcazioni sovietiche per il pattugliamento costiero
 Cratere Poti – cratere sulla superficie di Marte
 Trattato di Poti – accordo del 1918 fra Impero tedesco e Repubblica Democratica di Georgia